IXY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kandla (India)